Mor Gabriel steht für:

 Mor Gabriel (Bischof) (Gabriel von Beth Kustan, 574?–668), syrisch-orthodoxer Geistlicher, Bischof von Dara 
 Mor Gabriel (Kirchardt), Kirchengebäude in Kirchardt, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg 
 Kloster Mor Gabriel, Kloster in der Türkei